Pustki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Pustki, un village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Pustki, un village dans le powiat de Chojnice
 Pustki, un village dans le powiat de Puck
 Pustki, un village dans le powiat de Tczew

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pustki, un village